Występy w europejskich pucharach portugalskiego klubu piłkarskiego FC Porto.

Wykaz spotkań pucharowych

1956–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

FC Porto
Portugalskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach